Siepe steht für:

 eine andere Schreibweise einer Geländeform, siehe Siepen (Geographie)
 Siepe (Kalbe), Ortsteil der Stadt Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt

Siepe ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Siepe (1955–2013), deutscher Publizist
 Gerd Siepe (1929–1990), deutscher Fußballschiedsrichter
 Hans Theo Siepe (* 1947), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Siepen